Miejscowości w Polsce:
 Stypułki-Borki
 Stypułki-Giemzino
 Stypułki-Szymany
 Stypułki-Święchy